Кулишки, Кулижки:
 Кулишки, Кулижки — расчищенные кем-либо для себя, не в счёт тяглового участка, запольные земли, заполье, залежь.

Топоним

Белоруссия 
 Кулишки — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Кулишки — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Кулишки (кули́жки) — историческая местность (урочище) Москвы в восточной части Белого города.

Другое 
 Кулишки — остановочный пункт/железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги в Калязинском районе Тверской области.

См. также 
 Кулички
 Кулига